, groupe musical américain.
 , film américain de Drew Tobia, sorti en 2013.
 C yoU Next Tuesday, film américain de Jay West, sorti en 2013.